Cédric Paty (né en 1981), handballeur français ;
 Jules Paty est l'un des noms de plume de Victoire Tinayre;
 Michel Paty (né en 1938), physicien, historien, philosophe des sciences, écrivain, poète et professeur français ;
 René Paty (1891-1945), instituteur, syndicaliste et résistant français.
 Samuel Paty (1973-2020), professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, victime de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine.

Voir aussi 
 Armand du Paty de Clam (1853-1916), officier supérieur français, connu principalement pour sa compromission en tant que chef de l'enquête contre Dreyfus ;
 Páty, commune de Hongrie.